Crafter steht für:

 VW Crafter, einen Kleintransporter von Volkswagen
 Michael Crafter (* 1981), australischer Rock- und Metalmusiker und Musikmanager